Ihering, auch Jhering geschrieben, ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar Rudolph Jhering (1740–1809), „Advocatus Fisci“ bei der ostfriesischen Regierung in Aurich
 Conrad Viglius Jhering, 1661/1662 Bürgermeister der Stadt Aurich
 David Jhering, zwischen 1573 und 1601 diverse Male Bürgermeister der Stadt Plauen
 Georg Albrecht Jhering (1779–1825), ostfriesischer Jurist
 Herbert Ihering (1888–1977), deutscher Journalist und Kritiker
 Hermann von Ihering (1850–1930), deutscher Zoologe und Direktor des Museu Paulista in São Paulo, Brasilien
 Joachim Jhering (1580–1657), lutherischer Bischof von Estland
 Rodolpho von Ihering (1883–1939), brasilianischer Fischkundler
 Rudolf von Jhering (1818–1892), deutscher Jurist
 Sebastian Eberhard Jhering (1700–1759), preußischer Regierungsdirektor in Ostfriesland